Кордон Мошокского лесничества — населённый пункт в Судогодском районе Владимирской области России, входит в состав Мошокского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в 3 км на север от центра поселения села Мошок и 30 км на юго-восток от Судогды.

История 
После Великой Отечественной войны населённый пункт входил в состав Мошокского сельсовета, с 2005 года — в составе Мошокского сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Судогодского района